Тонкошку́р — фамилия. Известные носители:

 Тонкошкур, Василий Антонович (1924—2006) — советский общественный и партийный деятель, член ЦК КПУ, Герой Социалистического Труда (1971).
 Тонкошкур, Владимир Корнеевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда (1976), начальник участка шахты в Карагандинской области.
 Тонкошкур, Фёдор Яковлевич (1920—1978) — гвардии младший сержант, полный кавалер ордена Славы.